Sankt Johann kan avse:

 Sankt Johann –  tyska för Sankt Johannes

Geografi

Schweiz 

 Alt Sankt Johann, – en ort i kantonen St. Gallen

Tyskland 

 Sankt Johann, Mayen-Koblenz – kommun i Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz, 
 Sankt Johann, Mainz-Bingen – kommun i Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz,
 Sankt Johann, Baden-Württemberg, kommun i Baden-Württemberg, Tübingen Region, 
 Sankt Johann (Saarbrücken) – en stadsdel i Saarbrücken, Saarland

Österrike 

 Sankt Johann im Pongau, Salzburg, Politischer Bezirk Sankt Johann im Pongau, 
 Sankt Johann in der Haide, Steiermark, Politischer Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, 
 Sankt Johann am Tauern – en kommun i distriktet Bezirk Murtal i Steiermark
 Sankt Johann bei Herberstein – en kommun i distriktet Bezirk Hartberg-Fürstenfeld i Steiermark
 Sankt Johann im Saggautal – en kommun i distriktet Bezirk Hartberg-Fürstenfeld i Steiermark
 Sankt Johann-Köppling – en kommun i distriktet Bezirk Hartberg-Fürstenfeld i Steiermark
 St. Johann in Tirol – en kommun i distriktet Bezirk Kitzbühel i Tyrolen
 St. Johann im Walde – en kommun i distriktet Bezirk Lienz i Tyrolen
 Sankt Johann am Walde – en kommun i distriktet Bezirk Braunau am Inn i Oberösterreich
 Sankt Johann am Wimberg – en kommun i distriktet Bezirk Rohrbach  i Oberösterreich

Se även 
 San Giovanni
 San Juan
 Saint John
 Johannes

Robotskapade Österrikeförgreningar